Az Angelusz jelentései:
Angelusz, keresztnév
 Angelus, keresztnév
Angelus, Úrangyala ima
The Angelus, katolikus folyóirat